Oben am jungen Rhein (literalmente: Allí arriba en el joven Rin) es el himno nacional de Liechtenstein. Se canta con la misma melodía que el himno nacional del Reino Unido, God Save the King. Las letras fueron escritas en 1850 por Jakob Josef Jauch. Hasta 1963, el primer verso y título era "Oben am deutschen Rhein" ("Sobre lo alto del Rin alemán").
La supresión de la mención alemana en el himno tras 1963 atestigua el amplio sentir de ambivalencia cultural hacia expresiones relacionadas con el nacionalismo alemán después del periodo nazi en Alemania y Austria.

Letras 

Liechtenstein
Símbolos de Liechtenstein
Música de Liechtenstein
Himnos en alemán
Composiciones en fa mayor
Composiciones en si bemol mayor